Blæsbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Blæsbjerg (Brande Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn
 Blæsbjerg (Brejning Sogn) – en bebyggelse i Brejning Sogn
 Blæsbjerg (Mosbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mosbjerg Sogn
 Blæsbjerg (Råsted Sogn) – en bebyggelse i Råsted Sogn
 Blæsbjerg (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse i Vigerslev Sogn
 Blæsbjerg (Øster Snede Sogn) – en bebyggelse i Øster Snede Sogn

 Uden for Danmark
 Blæsbjerg (Flensborg) – (tysk:Blasberg) en bakke i Flensborg

 Andet
 Blæsbjerg (dokumentarfilm) – dansk virksomhedsfilm fra 1983